

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Strzyżowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn 
 Strzyżowice – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary 
 Strzyżowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów